Cromwell je jméno několika osob, míst i věcí:

sídla
 Cromwell (Nottinghamshire), Anglie
 Cromwell (Nový Zéland)
 Cromwell (Connecticut), USA
 Cromwell (Indiana), USA
 Cromwell (Iowa), USA
 Cromwell (Minnesota), USA
 Cromwell (okrsek Minnesota), USA
 Cromwell (okrsek Pensylvánie), USA

příjmení osob
 Thomas Cromwell (1485–1540), anglický státník z období Jindřicha VIII. Tudora
 Oliver Cromwell (1599–1658), anglický státník
 Richard Cromwell (1626–1712), jeho syn
 Henry Cromwell, druhý syn
 James Cromwell (1940), americký herec

jiné významy
 Cromwell (film) – film z roku 1970
 Cromwell (hra) – divadelní hra z roku 1827, kterou napsal Victor Hugo
 Cromwell (tank) – řada britských tanků z období 2. světové války
 USS Cromwell (DE-1014) – eskortní loď amerického námořnictva

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení